Douglas:

 Douglas Aircraft — американская авиастроительная компания, предшественница ''McDonnell Douglas.

См. также 
 Дуглас — имя и фамилия, а также топоним.